SM-liiga 1988/1989 byla 14. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým TPS Turku.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 JYP Jyväskylä - IFK Helsinky 2:0 (4:3, 3:2)
 Tappara Tampere - KalPa 2:0 (6:0, 7:6)

Semifinále 
 TPS Turku - Tappara Tampere 3:2 (1:3, 4:5, 3:1, 5:2, 7:3)
 Ilves Tampere - JYP Jyväskylä 1:3 (4:5 P, 2:4, 7:4, 1:3)

O 3. místo 
 Ilves Tampere - Tappara Tampere 10:3 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 TPS Turku - JYP Jyväskylä 4:1 (5:0, 2:4, 3:1, 7:1, 4:1)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1988
Lední hokej v roce 1989
Sport ve Finsku v roce 1988
Sport ve Finsku v roce 1989